Valois Mária calabriai hercegné (1309–1328), I. Johanna nápolyi királynő anyja
Valois Mária, Bar hercegnéje (1344–1404), II. János francia király lánya és Bar Jolán aragón királyné anyja
Valois Mária, Bourbon hercegnéje (–1434), I. Jánosnak, Berry hercegének a lánya
Valois Mária, Poissy apátnője (1393–1438), VI. Károly francia király lánya
Valois Mária orléans-i hercegnő (1457–1493), XII. Lajos francia király nővére és Foix Germána aragón királyné anyja